«Gore Beyond Necropsy» («GBN») (дословно с английского — «Кровь после некропсии») — японская группа, играющая в гибридном стиле — хаотический грайндкор / нойзграйнд, который они сами прозвали «Analdrillinggrind Harshit Core!!» («Анальное-бурение-грайнд хар(ш)-дерьмо кор!!»).

История 
Группа была образована в 1989 году в городе Хадано в префектуре Канагава, Япония. Была плодовита на релизы, выпуская их от одного до нескольких в год. Гастроли за пределами Японии впервые провела в 1997 году. Ныне название группы изменено на «Noise A-Go-go's».

Дискография 
 1991 — Rehearsal Demo [Cassette] (Self Released)
 1991 — Promo Live Tape '91 [Cassette] (Self Released)
 1992 — I Recommend You… Amputation [Cassette] (Self Released)
 1993 — This Is an EP You Want [7"] (Malodorous Mangled Innards Records)
 1994 — Gore Beyond Necropsy / GUT Split [7"] (Malodorous Mangled Innards Records)
 1994 — Promo Live Tape '94 [Cassette] (Macabre Productions)
 1995 — Rectal Grinder Merzbow Collaboration [7"] (Mangrove Records)
 1995 — Faecal Noise Holocaust [7"] (Icy Illusions Records)
 1996 — Gore Beyond Necropsy / Senseless Apocalypse Split [7"] (Blurred Records)
 1996 — Gore Beyond Necropsy / Disgorge Split [CD] (Dry Retch Records)
 1997 — Rectal Anarchy Merzbow collaboration [CD] (Relapse Records)
 1998 — Sounds Like Shit [7"] (Blurred Records)
 1998 — Live & Rehearsal '98 [Cassette] (Harshit Records)
 1998 — Gore Beyond Necropsy / Minch Split [7"] (Mink Records)
 1998 — Gore Beyond Necropsy / Warsore Split [7"] (Sterilized Decay Records)
 1998 — Noise-A-Go Go!!! [CD] (Relapse Records)
 1999 — Go! Filth Go!!! [CD] (Infernal Records)
 2000 — Wizards of Gore — A Tribute to Impetigo [CD] (Razorback Records)
 2000 — Gore Beyond Necropsy / Arsedestroyer Split [7"] (Devour Records)
 2001 — Sodomy and Carnal Assault Split with Regurgitate [7"] (No Weak Shit Records)
 2001 — A Tribute to Regurgitate Compilation [CD] (Bizarre Leprous Production)
 2002 — Fullthröttle Chaös Grind Machine [7"] (Blurred Records)
 2003 — Wild & Frantic! Rock’n’Roll Special!!! [7"] (HG Fact Records)
 2003 — Triple Shocks!!! Freaknoise Show Split with Arsedestroyer and Nikudorei [12"] (Meatbox Records / Harshit Records)
 2005 — Filthiest Babies Alive Split with Nunwhore Commando 666 [CD] (Prolapse Records)
 2007 — Rock’n’Noise Grind’n’Roll [CD] (HG Fact)

Примечания

Ссылки 
 Gore Beyond Necropsy Interview
 Gore Beyond Necropsy на Relapse Records
 Gore Beyond Necropsy на Encyclopaedia Metallum

Организации префектуры Канагава
Грайндкор-группы
Хеви-метал-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году